Мириа́м Борисовна Сехо́н (род. 21 сентября 1983, Москва, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино, вокалистка групп Race to Space, Green Point Orchestra, ВИА «Татьяна» и др.

Биография 
Родилась 21 сентября 1983 года в Москве. Её отец - известный мультиинструменталист, участник ансамбля Назарова, группы "Своя игра", мать - по образованию журналист.

С 1989 года путешествовала по миру с интернациональным театром , в котором работали её родители.

С ранних лет родители всесторонне развивали свою дочь: девочка занималась танцами, музыкой, вокалом, фигурным катанием, принимала участие в проекте «Караван мира». Благодаря тому, что труппа пять лет переезжала из одной страны в другую, Мириам выучила несколько языков, познакомилась с культурой разных народов. В свободное время играла на фортепиано и скрипке, а также продолжала заниматься вокалом с отцом.

В 1994 году вернулась в Москву с матерью, однако продолжала регулярно навещать отца, уехавшего в Израиль после развода. Родители отдали дочь в общеобразовательную школу, по окончании которой она поступила в РАТИ — ГИТИС.

В 2005 году окончила режиссёрский факультет РАТИ — ГИТИС (мастерская Сергея Женовача).

Личная жизнь 
У Мириам Сехон и актера Николая Мачульского есть дочь, актриса Магога Мачульская.

Творчество

Фильмография 
  — Улица Гоголя — Ася
  — Ветка сирени — Марианна
 2007 — Ванечка
  — Плюс один — Мадлен

  — Незначительные подробности случайного эпизода (короткометражный) — девушка в купе поезда
 2011 — Связь вещей (короткометражный)
  — Москва 2017 — вокалистка в группе
  — Пётр Лещенко. Всё, что было… (сериал) — Жени Закитт
 2013 — Биограф (короткометражный) — мама
 2013 — Долгий путь домой (сериал) — Роза Белович
  — Солнечный удар — Розалия Землячка
  — Эти глаза напротив — Анна Есенина
 2015 — Сохрани мою речь навсегда — Надежда Мандельштам
 2015 — Рекомендация (короткометражный) — жена
 2015 — Закрой глаза — Вера Аркадьевна
  — София — Лаура, служанка Софии Палеолог
 2016 — Гостиница «Россия» — Марина Широкова
 2016 — Следующий (короткометражный)
  — Демон революции — Роза Люксембург (в авторской версии ленты)
 2017 — Тум-балалайка
  — ВМаяковский — Элли Джонс
 2018 — Угрозы (сериал) 
  — Blink (короткометражный)
 2020 — Он и она — Она
  — Фантом — Ольга Савельева
 2020 — Сентенция — француженка Сюзанна, которая вывозит рукопись Варлама Шаламова из СССР
  — Счастье моё — Ида
 2021 — Клиника счастья
  — Плакать нельзя — Мария
  — Раневская — Белла, сестра Фаины

Озвучивание 
 2010 — 2019 — Везуха! (мультсериал) — мама Люся
 2015 — До любви (мультфильм)
 2015 — Сохрани мою речь навсегда — Надежда Мандельштам
 2018 — 1968.DIGITAL (документальный сериал)
 2020 — Живые мемории (сериал)

Композитор 

 2019 — Люби их всех
 2021 — Ой, мамочки!

Театр 
С 2005 по 2014 годы служила в театре "Студия театрального искусства" и была задействована в нескольких спектаклях:

 «Как вам это понравится» (Луна),
 «Marienbad» (Бейльця Курлендер),
 «Мальчики» (Ниночка),
 «Захудалый род» (Антонида Петровна Хотетова, Ксения Матвеевна),
 «Записные книжки» (Актриса),
 «Москва-Петушки» (Ангел Небесный).

В театре Практика актриса участвовала в спектакле "Сахар" Ивана Вырыпаева в 2013 году. 

На сцене театра им. Маяковского играла в спектакле "Русский Роман" (Анна Каренина) режиссёра Миндаугаса Карбаускиса, поставленном в 2016 году.

В 2019 году исполнила роль Марины Мнишек в спектакле "Борис" Дмитрия Крымова на сцене Музея Москвы.

На следующий год состоялась премьера спектакля "Кабаре Терезин" Нины Чусовой на сцене ЦДА, в нём Мириам сыграла Ильзу Вебер .

В 2022 году Мириам была соведущей церемонии вручения премии "Золотая Маска".

Музыкальная деятельность

Green Point Orchestra (2001-2012) 
Мириам в возрасте 16 лет впервые оказалась на сцене с коллективом на фестивале "Казантип". После возвращения в Москву она стала вокалисткой группы, творческий стиль которой являлся смесью лаунжа, регги и этнической музыки.

ВИА Татьяна (с 2006) 
Репертуар ВИА охватывает период от 30-х до 60-х годов XX века. Мириам является вокалисткой и идейной вдохновительницей проекта.

Race To Space (с 2013) 
Сехон входила в изначальный состав коллектива Race to Space, исполняющего преимущественно электронную англоязычную музыку, она стала не только вокалисткой, но и автором текстов.

Voice Memo (с 2013) 
Сольный англоязычный проект Мириам.

Under the Covers 
Коллектив исполняет кавер-версии хитов двадцатого века.

Four of a Kind 
Джазовый проект.

Награды и премии 
Номинант премии "Музыкальное сердце театра" в 2022 году в категории "Лучшая исполнительница главной роли" за роль в спектакле "Кабаре Терезин".

Общественная деятельность 
В 2020 году приняла участие в мероприятии в поддержку Юрия Дмитриева.

Примечания 

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа